Bonsen ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Eberhard Bonsen (1699–1788), französischer lutherischer Theologe
 Rudolf zur Bonsen (1886–1952), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident